Kim Ji-soo peut désigner :
  (1972-), actrice sud-coréenne ;
  (1986-), joueur de baseball sud-coréen ;
 Kim Ji-Soo (1990-), acteur et chanteur sud-coréen ;
 Kim Ji-soo (1993-), acteur sud-coréen ;
  (1994-), skeletoneur sud-coréen ;
 Kim Ji-soo (1995-), chanteuse, danseuse, actrice et mannequin sud-coréenne.